

Biografia 
Marco Cáceres è nato il 15 dicembre 1995 a Madrid (Spagna), fin da piccolo ha mostrato un'inclinazione per la recitazione.

Carriera 
Marco Cáceres dal 2015 al 2018 ha studiato arte drammatica presso La Base a Madrid. Nel 2020 si è formato presso il Laboratorio di ricerca con Javier Manrique, mentre nel 2021 e nel 2022 ha seguito un Workshop di ricerca con Julián Martínez a Madrid. Nel 2017 ha iniziato la sua carriera di attore nel film Santo calcio (Que baje Dios y lo vea) diretto da Curro Velázquez. L'anno successivo, nel 2018, ha recitato nella serie La otra mirada. Nel 2019 ha recitato nelle serie Brigada Costa del Sol nel ruolo di Franchi) e in Toy Boy (nel ruolo di Álvaro Muñoz). Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di Juan nel film La trincea infinita (La trinchera infinita) diretto da Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga.

Nel 2020 ha interpretato il ruolo di Cabo Cipriano nella serie Le ragazze del centralino (Las chicas del cable). Nello stesso anno ha ricoperto il ruolo di César nel cortometraggio 1 Euro/9 Minutos diretto da Sara Muñoz Bautista e Rebeca Lasheras. Nel 2020 e nel 2021 è stato scelto per interpretare il ruolo di Ignacio Quiroga Del Campo nella soap opera in onda su La 1 Una vita (Acacias 38) e dove ha recitato insieme ad attori come María Gracia, Manuel Bandera, Abril Montilla, Aroa Rodríguez, José Pastor, Clara Garrido, Carla Campra e Isabel Garrido.

Nel 2021 ha ricoperto il ruolo di Manuel Ysasi da giovane nella serie La templanza e quello di Nacho nel film Post diretto da Ruben Sanchez. Nel 2022 ha recitato nei film La Maniobra de la Tortuga diretto da Juan Miguel del Castillo, in Crossing diretto da Jacqueline Von Vugt, in Polar diretto da Alberto Palma e in Animal Humano diretto da Alessandro Pugno. Nello stesso anno ha recitato nelle serie Feria - La luce più oscura (Feria: la luz más oscura) in cui ha ricoperto il ruolo di Elías, in Desconocidas (nel ruolo di Fran) e in La Chica de Nieve (nel ruolo dell'Ispettore Chaparro).

Filmografia

Cinema 
 Santo calcio (Que baje Dios y lo vea), regia di Curro Velázquez (2017)
 La trincea infinita (La trinchera infinita), regia di Aitor Arregi, Jon Garaño e Jose Mari Goenaga (2019)
 Post, regia di Ruben Sanchez (2021)
 La Maniobra de la Tortuga, regia di Juan Miguel del Castillo (2022)
 Crossing, regia di Jacqueline Von Vugt (2022)
 Polar, regia di Alberto Palma (2022)
 Animal Humano, regia di Alessandro Pugno (2022)

Televisione 
 La otra mirada – serie TV (2018)
 Brigada Costa del Sol – serie TV (2019)
 Toy Boy – serie TV (2019)
 Le ragazze del centralino (Las chicas del cable) – serie TV (2020)
 Una vita (Acacias 38) – soap opera, 143 episodi (2020-2021)
 La templanza – serie TV (2021)
 Feria - La luce più oscura (Feria: la luz más oscura) – serie TV (2022)
 Desconocidas – serie TV (2022)
 La Chica de Nieve – serie TV (2022)

Cortometraggi 
 1 Euro/9 Minutos, regia di Sara Muñoz Bautista e Rebeca Lasheras (2020)

Doppiatori italiani 
Nelle versioni in italiano dei suoi film e delle sue serie TV, Marco Cáceres è stato doppiato da:
 Edoardo Lomazzi ne La trincea infinita, in Una vita
 Stefano Sperduti in Feria - La luce più oscura

Note

Collegamenti esterni